A Comunidade França-Brasil é uma rede social criada em 2008 por iniciativa da Embaixada da França no Brasil para facilitar contatos e fortalecer a cooperação franco-brasileira, especialmente a cooperação universitária.

É dirigida a franceses e brasileiros que estudaram ou trabalharam no Brasil ou na França ou que tenham interesse no outro país. A criação de perfil e a participação nas comunidades temáticas são livres e gratuitas..

O portal traz notícias sob duas rubricas: Ciência e inovação e Ensino superior. Uma nova versão lançada em 2010 incluiu a publicação dos boletins do CenDoTeC – França Flash e Brésil Infotec –, podcasts da rede francesa no Brasil, bases de dados sobre a cooperação científica e universitária, links para arquivos abertos, bibliotecas virtuais, revistas institucionais etc.

Em meados de 2010 a Comunidade França-Brasil conta quase 12 000 inscritos e 300 comunidades temáticas.

Ver também
Lista de redes sociais

Redes sociais